Osoby o tym nazwisku:
 Ken Block – amerykański kierowca rajdowy i rallycrossowy
 Maggie De Block – belgijska i flamandzka polityk oraz lekarka

Inne:
 Block (herb szlachecki) – polski herb szlachecki z indygenatu